MF "Rogalin" – nazwa promu pasażersko-samochodowego pływającego pod polską banderą w latach 1978 – 1999.
4 miejscowości w Polsce: 
 Rogalin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina
 Rogalin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski 
 Rogalin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sośno 
 Rogalin – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Horodło